Ономарх () — древнегреческий военачальник и политический деятель. Командовал войсками Фокидского союза во время Третьей Священной войны.

Ономарх был сыном Феотима и братом Филомела. Приняв командование фокидскими войсками после неудачного сражения при Неонее (Тифорее) с беотийцами и самоубийства фокидского военачальника Филомела, отвел войска обратно в Фокиду.

На народном собрании фокидян Ономарх добился того, чтобы считаться преемником Филомела. Придя к власти, он конфисковал имущество своих политических противников, а также начал широко использовать сокровища Дельф в своих целях. Благодаря этому, Ономарх сумел набрать значительное наёмное войско, а также подкупить спартанского царя Архидама и некоторых фессалийских тиранов.

Весной 354 года до н. э. Ономарх начал решительные действия против своих врагов. Он вторгся в Локриду, захватил город Фроний, продав всех его жителей в рабство, подчинил Амфиссу, разорил Дориду. Атаковав Беотию, Ономарх захватил Орхомен и осадил Херонею, но был вынужден отступить от неё.

Затем фокидский лидер пришёл на помощь фессалийскому тирану , который подвергся нападению со стороны Филиппа II Македонского. Для этого он направил в Фессалию войско в 7 тысяч человек под командованием своего брата Фаилла. Когда Фаилл потерпел поражение, в Фессалию с основным войском направился сам Ономарх, который в двух сражениях разбил войска фессалийцев и македонян и вынудил Филиппа II покинуть Фессалию.

Возвратившись в Беотию, Ономарх сумел разбить беотийцев и взять Коронею, Корсий и Тилфоссей.

Когда Ликофрон снова призвал Ономарха на помощь против Филиппа, вновь вторгшегося в Фессалию, фокидский правитель двинулся к нему на помощь с войском в 20 тысяч пехоты и 500 конницы. В битве на Крокусовом поле между фокидянами и фессалийско-македонской армией Ономарх был разгромлен и погиб (по одной из версий погиб при попытке доплыть до стоявших в море афинских кораблей, по другой — от рук собственных воинов). Его тело было приколочено к кресту в наказание за святотатство.

Ссылки

Литература 
 Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2001. 602 с. (Серия «Studia classica»). ISBN 5-93762-013-5

Военачальники Фокиды
Военачальники IV века до н. э.